Иванов, Михаил Николаевич:
 Иванов, Михаил Николаевич (в монашестве — Макарий; 1788—1860) — священнослужитель Русской православной церкви, преподобный оптинский старец.
 Иванов, Михаил Николаевич (1898—1948) — советский военный деятель. Генерал-майор (1943).
 Иванов, Михаил Николаевич (1926—1995) — советский кораблестроитель, Лауреат Государственной премии СССР.
 Иванов, Михаил Николаевич (род. 1952) — переводчик фильмов, главный редактор и автор всех выпусков «Видеогида», поэт и прозаик.
 Иванов, Михаил Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 17 октября 1915 (посмертно).
 Иванов, Михаил Николаевич (1873—1943) — физик-теоретик, профессор ТГУ.